El Ministerio de Educación de España, durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, fue un departamento ministerial con competencias en educación. Fue creado tras la reestructuración de los departamentos ministeriales de abril de 2009 y se mantuvo en activo hasta el final de la IX Legislatura.

Referencias 
 Real Decreto 1086/2009, de 3 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, en la página del BOE.

Educación
2009
Ministerios de España desaparecidos